Пам'ятка природи місцевого значення «Віковий дуб» (втрачена) була оголошена рішенням Черкаського ОВК 21.11.1984 року у кв.37, вид 3 Потаського лісництва (Тальнівський район, Черкаська область). Площа — 0,9 га.

Рішенням Черкаської обласної ради № 15-4 від 08.04.2000 року об'єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по причині всихання дерева.

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області